Fruit ( für Frucht; von  ‚Ertrag‘, ‚Nutzen‘, ‚Gewinn‘) ist bezeichnet:
 Fruit (Band), eine australische Independent-Rockband
 Fruit (Radar), eine Radarstörung
 Fruit (Schachprogramm), ein Open-Source-Schachprogramm

Siehe auch:

 Fruth